Аладдин Халыгверди оглы Шамилов — доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
Аладдин Шамилов родился 10 марта 1943 года в селе Кошабулаг Басаргечарского района Армянской ССР в семье колхозника. В 1963 году окончил Гянджинский государственный университет с дипломом отличия. После службы в рядах Советской армии в течение двух лет работал учителем математики в родном селе, а в 1967 году стал аспирантом кафедры Дифференциальных и интегральных уравнений Азербайджанского государственного университета и в 1967 году назначен на должность преподавателя этой же кафедры.

В 1972 году успешно защитил кандидатскую, в 1984 году докторскую диссертацию при поддержке Московского института имени В. А. Стеклова в Институте математики и механики при Академии наук Украины и в Новосибирском государственном университете. 

В 1977 году успешно окончил курсы повышения квалификации Московского государственного университета имени М. Ю. Ломоносова. 

В 1978 году доцент, с 1987 года профессор кафедры дифференциальных и интегральных уравнений Бакинского государственного университета. Так же преподавал на курсах повышения квалификации на механико-математическом факультете для преподавателей университетов Азербайджана и других стран. 

Автор 8 книг в разных областях математики, одного поэтического издания, более 150 научных статей изданных как в местных так и в зарубежных журналах, научный руководитель 12 кандидатов наук и и доктора наук. Был сопредседателем Совета докторов наук Бакинского государственного университета, заведующим кафедры общей математики (1966—2000). 

В 1999 году был приглашён в Университет Османгази Турецкой Республики, с 2001 года — профессор кафедры статистики Университета Анадолу.

Основные научные результаты 
Для функционально-дифференциальных и абстрактных дифференциальных уравнений исследованы специальные краевые задачи с неизвестным параметром и предложены следующие методы решения таких задач:
a) метод зависимых переменных;
b) независимых переменных.

Кроме того, для дифференциальных уравнений в частных производных предложена специальная краевая задача со свободной границей и неизвестным параметром. Исследованы вопросы существования и отсутствия решения упомянутых задач.

Предложены новые обобщенные оптимизационные для энтропии методы МАХ МАХ ЕNT, MİN MAX ENT, MAX MİNX ENT, MİN MİN ENT, которые имеют важные приложения в математической статистике, теории информации в других областях.

В области стохастических дифференциальных уравнений получены важные результаты, которые опубликованы в соответствующих источниках .

В настоящее время по перечисленным областям осуществляется подготовка специалистов под руководством проф. др. А. Х. Шамилова.

Научные статьи 
 Estimation of cumulative distribution function with spline functions
 Survival Data Analysis by Minminxent and Maxminxent Methods
 An Application of Generalized Entropy Optimization Methods in Survival Data Analysis
 On Several New Generalized Entropy Optimization Methods
 Minimum Cross Fuzzy Entropy Problem, The Existence of Its Solution and Generalized Minimum Cross Fuzzy Entropy Problems
 Generalized Maximum Fuzzy Entropy Methods with Applications on Wind Speed Data
 Information Worth of MinMaxEnt Models for Time Series
 Generalized Entropy Optimization Distributions Dependent on Parameter in Time Series
 Generalized entropy optimization problems with finite moment functions sets
 On the identifiability of finite mixtures based on the union of logarithmic series and discrete rectangular families
 Some relationships between entropy values of entropy optimization distributions for time series
 A new method for estimating the missing value of observed time series and time series forecasting
 A new concept of relative suitability of moment function sets
 Use of MinMaxEnt distributions defined on basis of MaxEnt method in wind power study
 Finite Mixtures of MaxEnt Distributions
 Generalized Entropy Optimization Problems And The Existence Of Their Solutions
 A Fano Huffman Based Statistical Coding Method
 Parameter Estimation Using Different Information-Theoritical Divergence Measures
 On a Functional Defined by Means of Kullback Leibler Measure and its Statistical Applications
 Estimation by Combining MinxEnt Principle and time Series Analysis
 Statistical Structure of Printed Turkish English German French Russian and Spanish
 The Distribution of Minimizing Maximum Entropy Alternative to Weibull Distribution for Wind Speed
 The Applications of Construction of MinxEnt Probability Distributions
 Approach to Multimodal Distributions with Maximum Entropy
 A Development of Entropy Optimization Methods
 New method of obtaining probability distributions based on maximum entropy principle
 A Method of Obtaining Distributions of Transformed Random Variables by Using the Heaviside and the Dirac Generalized Functions
 On a new concept of generilized probability density function to systems of random variables
 On Existence and Nonexistence of Classical Solution of Generilized Ballistical Problem for a Class of Nonlinear Elliptical Equations
 On solvability generilized balistical problem for a class of nonlinear equations
 Generalized Solution of Generilized Ballistical Problem for a Differential Equation of Elliptical Type
 Computer Programming of a Numerical Integration Method and Some Applications
 On the New Conditions For Solvablitly and nonsolvability of Generalized Ballistical Problem for an Elliptic Equation
 On the theory of special values problems for non-linear abstract differential equations
 On the theory of generalized ballistical problems for nonlinear abstract differential equations
 K.T. Akhmedov about the applied methodical problems of mathematics
 Preparing of the Bidding Cost Schedule Used to Optimum Estimation Curves in Construction Industry — An Application for TTL Using Curvefitting Methods
 On theory of a ballistic problem for the nonlinear abstract differential equation with the main linear part
 Ballistical problem with its generalizations and methods of their investigations
 On special boundary value problems for abstract differential equations in Hilbert space
 Special boundary value problems for differential equations in a Hilbert space
 On global solvability of some variants of special boundary value problems for the second order elliptic equations
 On solvability and nonsolvability of a variant of boundary value problems with a free bound for a second order abstract differential equations
 Solvability and unsolvability of a certain boundary value problem with a free boundary for abstract second order differential equations
 On solvability of a special boundary value problem for elliptic equations
 On solvability of a special boundary value problem for abstract differential equations
 Sufficient conditions of solvability for boundary value problems with a free bound
 On existence and nonexistence of solutions of a special problem with a free bound for elliptic equations
 On theory of special boundary problems for abstract differential equations
 Solvability of a special boundary value problem for abstract differential equations
 Solvability of a special problem with a free bound for elliptic equations
 On a problem with unknown parameter and the additional functional restricuion
 On existence and uniqueness of the solution of a problem for functional -differential equations of the n-th order
 Solvability of a special problem for functional -differential equations of the n-th order
 The theorems of existence and uniqueness of the solution of a special problem for functional-differential equations of a neutral type
 On existence and nonexistence of the weak solutions of the generalized ballistic problem for an elliptic equation
 On existence of the solutions of a ballistic problem for the second-order differential-deviating equations, depending on the unknown solutions and its derivative
 Some Problems of theory equations with smooth operators
 On existence and nonexistence of solutions of a ballistic problem for the second-order functional differential equations
 The Newton-Kantorovich method applied to the problem with a parameter for the integral equation with a deviate
 A problem for ordinary differential equations
 On existence and uniqueness of the weak solution of a problem for the elliptic equation
 Correction of a special problem for the elliptic equation with a chosen variable
 Solvablity of a parametric problem for the integral-deviating equation in some functional spaces
 A boundary value problem with a parameter for the nonlinear differential-deviating equation of a neutral type
 Solvability of a parametric problem for the integral-deviating equation in some functional spaces
 Conditions of solvability of a problem for the second order differential equations with a deviate depending on the unknown solution and its derivative
 On existence and uniqueness of the solution of a problem for the second-order differential equations with a deviate .depending on the unknown solution and its derivative
 Differentiability of some operators
 Solvablity of a problem for the elliptic equations
 Differentiable dependence on input data of solutions of the ballistic problem
 On a problem for the elliptic equation and conditions of its solvability
 On theory of a ballistic problem
 On a problem for partial differential equations
 Some new conditions of solvability of a boundary value problem for nonlinear differential-deviating equations
 On theory of special boundary problems for the second-order differential-deviating equations
 On the smoothness of some special operators
 On the smoothness of some functionals given in an implict form by a functional equations
 On sufficient conditions of solvability of a boundary value problem for nonlinear differential-deviating equations of neutral type
 On a problem for differential equations
 Conditions of solvability for a boundary problem
 On an approach to solvability of special boundary problems
 Necessary conditions ofoptimality for a dynmic system with control parameters
 On existence of solutions of functional differential equations
 On the boundedness of solutions of linear difference-differential equations of a neutral type
 Application of the quasilinearization method for a system with nonlinear boundary conditions
 On boundedness of solutions for a class of nonlinear equations with variable delays
 On boundedness of solutions for linear differential equations with variable argument delays

книги 
 In Advances in Sustainable Aviation, Bölüm Sayfaları: 177—187
 Entropi, İnformasyon ve Entropi Optimizasyon, 183 s.
 Kavramsal Yorumlar ve Uygulamalarla Olasılık Teorisi, 439 s.
 Teori ve Çözümlü Problemlerle Diferansiyel Denklemler, 299 s.
 Bir Gönül Sadası
 Entropi İnformasyon ve Entropi Optimizasyon, 264 s.
 Olasılıksal Dağılımların Karakteristik Fonksiyonları ve Uygulamaları, 214 s.
 Ölçüm Teorisi Olasılık ve Lebesgue Integrali, 131 s.
 Collection of exercise and examples for solving typical problems on differential equations, 100 s.
 Special problems of theory of functional differential equations, 112 s.

проекты 
 Splayn Modeller ve Uygulamaları. Bilimsel Araştırma Projesi
 Genelleştirilmiş Entropi Optimizasyon Yöntemleri ile Bulanık Veri Analizi. Bilimsel Araştırma Projesi
 Yaşam Süreçlerine Entropi Optimizasyon Yöntemlerinin Uygulamaları

тезисы 
 SPLAYN VE ENTROPİ OPTİMİZASYON MODELLERİ VE UYGULAMALARI
 Genelleştirilmiş entropi optimizasyon yöntemleri ile bulanık veri analizi
 Yaşam süreçlerine entropi optimizasyon yöntemlerinin uygulamaları
 Stokastik diferensiyel denklemlerle modelleme
 Moment kısıtlarına dayalı genelleştirilmiş entropi yöntemleri
 Zaman serilerinde entropi optimizasyon yöntemleri
 Olasılıksal karışım modelleri
 MaxEnt ve MinxEnt optimizasyon presiplerine bağlı nümerik incelemeler ve istatistiksel uygulamalar
 Entropi optimizasyon metodlarıyla rassal değişkenlerin dağılımlarının incelenmesi
 Farklı dillerin entropi ve informasyon teorisi açısından istatistiksel özellikleri
 On Solvability of Generalized Ballistical Problems for Partial Differential Equations of Elliptic Type
 Investigation of Special Boundary Value Problems for n Order Functional Differential Equations
 Smoothness and Solvability Questions in the Theory of Special Boundary Value Problems for Functional Differential Equations
 On the Theory of Special Boundary Value Problems with Free Boundary for Functional Differential Equations
 Ivestigation of Some Problems Containing Unknown Parameters for Differential and Integral Equations with Deviating Argument
 Investigation of Special Boundary Value Problems for Second Order Differential Equations of Neutral Type
 Some Special Boundary Value Problems for Differential Equations of Second Order

доклады 
 Comparison of entropy optimization methods and smoothing splines in estimation of probability density functions
 Time series data analysis with different spline functions
 Bootstrap Fuzzy Functions For Time Series Forecasting; Application of Borsa İstanbul
 Forecasting time series data with spline functions
 Statistical Approach to Extend Exhaust Emissions Data of a Turboprop Engine
 Statistical approach to extend exhaust emissions data of a turboprop engine
 Generalized Maximum Fuzzy Entropy Methods with Applications
 Generalized Maximum Fuzzy Entropy Methods with Applications on Wind Speed Data
 An Application of Generalized Entropy Optimization Methods in Survival Data Analysis
 MinMinxEnt ve MaxMinxEnt Yöntemleri ile Sağkalim Veri Analizi
 Survival Data Analysis by Generalized Entropy Optimization Methods
 On Developed Estimation Methods via Unique and Multiple Parameterization
 Forecasting via MinMaxEnt Modeling: An Application on the Unemployment Rate
 Comparison of MaxMaxEnt and MinMaxEnt Distributions for Time Series in the Sense of Entropy
 Maximum Entropy Spectral Analysis to Time Series with Missing Value
 Hisse Senetleri Fiyatlandırmaları için Stokastik Modellerin Karşılaştırılması
 INFORMATION WORTH OF AUTOCOVARIANCES IN TIME SERIES AND ITS APPLICATIONS
 MAXIMUM ENTROPY MODELING BASED ON PARAMETERS IN TIME SERIES
 Estimation Method Based on MinMaxEnt Distribution for Missing Value in Time Series
 Conditional Distribution of Stock Market Value by Entropy Optimization Subject to Correlation
 Entropi Optimizasyon Ölçülerine Dayalı Portföy Optimizasyonu
 İnformasyon Teorisine Dayalı Bir İstatistiksel Kriter
 Genelleştirilmiş Entropi Optimizasyon Problemlerinin (GEOP) Çözümlerinin Varlığı ve Tekliği
 Minimum Çapraz Entropi Metodunun İstatistiksel bir Uygulaması
 Entropi Karışım Dağılımları ve Bir Görüntü İşleme Uygulaması
 Türkiye’de Para Krizi için Entropi Güven Aralıkları
 Verinin İki Modlu Olması Durumunda Maxent Dağılımlarının Performansının İncelenmesi
 Performance of Maximum Entropy Probability Density in the Case of Data Which are not Well Distributed
 Parameter Estimation Using the Measure of Symmetric Cross Entropy Divergence Measure
 Comparisons of the Turkish, English, German, French, Russian and Spanish Languages For Communication of Same Semantic Content
 Determining Probability Distribution by Minimum Cross Entropy Method
 An approach to generalize entropy optimization principles and related aspects of newton’s method
 Estimation by MinxEnt Principle
 MinMaxEnt Dağılımı Yardımıyla Modelleme
 Dünya Ülkelerinin Kentsel ve Kırsal Nüfus Homojenliğinin Genişletilmiş Maksimum Entropi Ölçümü ile Belirlenmesi
 Dirac ve Heaviside Genelleşmiş Fonksiyonlarını Kullanarak Rassal Değişkenlerin Dağılımlarının Elde Edilmesi Metodu
 Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca İçin İkili Kodların kurulması ve Optimal Kodlama Yönteminin Belirlenmesi
 Genelleştirilmiş Entropi Optimizasyon Metodlarının Matematiksel Temelleri
 On a Distribution Minimizing Maximum Entropy
 Various Binary Codes For Probability Distribution of Turkish Letters
 Comparison of Classical Estimate Methods Based on Maximum Entropy Distribution
 On Solvability of Generilized Ballistical Problem for a class of Nonlinear Equations
 On theory of generalized ballistical problem for nonlinear abstract differential equations
 On the theory of special boundary value problems for nonlinear abstract differential equations
 Special boundary value problems and methods of their investigations
 Theory of functional differential equations and necessity to introduce high mathematics programs
 The methods of solving classical Ballistic problem and its different modifications
 On solving of special boundary value problems for second order abstract differential equations
 Some analogues of a classical ballistic problem and external problems in the Sobolev spaces with dominant mixed derivatives
 Improve your skill in teaching mathematics

Учёные Азербайджана
Учёные Турции
Учёные СССР
Доктора физико-математических наук